Чемпионат мира по пляжному футболу 2005 — 1-й (официально) или 11-й (фактически) Чемпионат мира по пляжному футболу проходил с 8 по 15 мая 2005 года в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Победителем стала Франция, победившая в финале Португалию.

Участники 
12 команд из 6 футбольных конфедераций приняли участие в чемпионате мира по пляжному футболу 2005 года.

Групповой турнир 
Все матчи указаны по местному времени Рио-де-Жанейро, (UTC-3)

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Матчи плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира по пляжному футболу на сайте FIFA 
 результаты

2005
Май 2005 года
Международные соревнования по футболу в Бразилии